Фетяска:
 Фетяска, Фетяска белая, Фетяска альба — сорт винограда и вино из этого сорта.
 Фетяска чёрная, Фетяска нягрэ — сорт винограда и вино из этого сорта.
 Фетяска регала, Фетяска королевская, Фетяска мускатная — сорт винограда и вино из этого сорта.
 Фетяска — село в Хынчештском районе Молдавии.